Нурен () — шведская фамилия; иногда в русскоязычных источниках встречается написание Норен. Известные носители:

 Нурен, Адольф Готтард (1854—1925) — шведский языковед.
 Нурен, Ларс (1944—2021) — шведский поэт, драматург, сценарист, театральный режиссёр.
 Нурен, Нуми (известна под псевдонимом Нуми Рапас; род. 1979) — шведская актриса.
 Нурен, Сага — главная героиня датско-шведского сериала «Мост».
 Нурен, Свеа (1895—1985) — шведская фигуристка.